Лас Гвихас има више значења:

 Лас Гвихас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гвихас (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику